La daira de Menaa es una daira (distrito) de Argelia situada en el valiato de Batna (wilaya) y cuya capital es la ciudad homónima de Menaa.

Ubicación 
La daira se encuentra al sur del valiato de Batna.

Comunas 

La daira está subdividida, a su vez, en baladiyat o comunas. La daira de Menaa está compuesta de dos comunas: Menaa y Tigherghar.

Véase también 
 Organización territorial de Argelia

Menaa